Grenzland-Kaserne bezeichnet
 Grenzland-Kaserne (Flensburg)
 Grenzland-Kaserne (Oberviechtach)